Puszkinskaja – stacja metra w Moskwie
 Puszkinskaja – stacja metra w Petersburgu